Wej je několik čínských příjmení (; ; ; ; ):

 Wej Čung-sien (1568–1627) – čínský eunuch a politik říše Ming
 Wej I (* 1999) – čínský šachista
 Wej Tao-ming (1899–1978) – politik (ministr zahraničí) Čínské republiky
 Wej Ťing-šeng (* 1950) – čínský exilový aktivista
 Wej Šuo (272–349) – čínská kaligrafka

Čínská příjmení